Eri Hozumi e Miyu Katō si sono aggiudicate la prima edizione del torneo battendo in finale Nicole Gibbs e Asia Muhammad col punteggio di 63-7, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Miyu Katō (campionesse)
  Verónica Cepede Royg /  Nicole Melichar (quarti di finale)

  Nicole Gibbs /  Asia Muhammad (finale)
  Hiroko Kuwata /  Jamie Loeb (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaii Open 2016
WTA Challenger Tour 2016